El término tenencia puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a las diferentes formas de relación con los bienes económicos, desde la mera tenencia hasta la propiedad;
 a la tenencia feudal, cesión de tierras que efectuaba el rey o señor a un vasallo para su utilización;
 a la tenencia ilícita;
 a las diversas formas de tenencia de armas;
 a la tenencia o custodia legal de los hijos (véase patria potestad);
 a la tenencia compartida o custodia compartida de los hijos por ambos padres luego de su separación;
 a la condición y cargo del teniente, por ejemplo:
 la tenencia de alcaldía;

En geografía
 a Tenencia de Alcalatén, nombre antiguo de la actual comarca valenciana;
 a Tenencia de Benifasar, subcomarca histórica valenciana; 
 a Tenencia de Bracamoros, división del territorio bajo jurisdicción de la antigua Audiencia de Quito;
 a Tenencia de Gobierno de Santa Fe, territorio bajo la jurisdicción del antiguo Cabildo de Santa Fe de la Vera Cruz;
 a Tenencia de Miravet, comarca histórica valenciana.